Новонахичевнская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата.

Сегодня территория упразднённой Новонахичеванской епархии входит в ведение Епархии Юга России Армянской Апостольской церкви.

История 
В юрисдикцию Новонахичеванской епархии входили Донская область и юг России. По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 60.000, общин — 40.

Епархия имела 34 церкви.

См. также 
 Список армянских храмов России
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви